Шелковичиха — топоним в России.

 Шелковичиха — населённый пункт (тип: станция) в Новосибирском районе Новосибирской области. Входит в состав Берёзовского сельсовета.
 Шелковичиха — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги.